Allsvenskan i ishockey 1999/2000 var den första säsongen av Allsvenskan i ishockey som näst högsta division. Tidigare säsonger kallades den näst högsta divisionen Division 1. Från och med denna säsong är Division 1 namnet på den tredje högsta divisionen.

Allsvenskan bestod av två serier, norra och södra, med 12 lag i varje. Lagen spelade 32 matcher vardera. Dels möttes alla lag inbördes två gånger, dels i extra dubbelmöten i sin region (se tabellen nedan). Därefter gick de fyra främsta i varje serie vidare till Superallsvenskan, medan de övriga spelade så kallade vårserier. De två främsta i varje vårserie gick vidare till playoffspel till Kvalserien. De två sämsta lagen i varje vårserie flyttades ner till Division 1.

Serien spelades enligt trepoängssystemet med max fem minuters övertid och straffläggning. Vunnen match under ordinarie tid ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid eller på straffar ytterligare ett poäng till vinnaren utöver det poäng som gavs vid oavgjort.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7–8: Nedflyttade till Division 1.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7–8: Nedflyttade till Division 1.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Övrigt
Huddinge IK hade vunnit maratontabellen för division 1 som andradivision 1975–99, och tog symboliskt ledningen i maratontabellen för den nya andradivisionen genom att vinna i premiäromgången söndag 19 september 1999 med 4-1 borta mot Lidingö HC, största segermarginal något lag tog i första omgången. Men sedan var det roliga över för Huddinge, som fyllde 50 år under säsongen och åkte ur en serie för första gången på 46 av de 50 åren.

Playoff
Playoffspelet bestod av fyra lag från vårserierna av Allsvenskan samt lag 3 till 6 i Superallsvenskan. Varje lag från vårserierna mötte ett lag från Superallsvenskan i den första playoffomgången. Vinnarna från den första omgången möttes sedan i den andra playoffomgången, där de två vinnarna kvalificerade sig för Kvalserien.

Översikt

Playoff 1
I playoff 1 mötte de två bästa i varje allsvensk vårserie ett lag från Superallsvenskan som slutat på tredje till sjätteplats.
Mora–Hammarby

Nyköping–Tingsryd

Rögle–Skellefteå

Björklöven–Oskarshamn

Björklöven, Mora, Nyköping och Skellefteå vidare till playoff 2.

Playoff 2
I playoff 2 möttes vinnarna från playoff 1.
Björklöven–Skellefteå

Nyköping–Mora

Björklöven och Nyköping vidare till kvalserien.

Kvalserien

Referenser
Noter

Webbkällor
Championnat de Suède 1999/2000

Sport i Sverige 1999
Sport i Sverige 2000
Ishockeysäsongen 1999/2000
1999